Titanodula — род насекомых из семейства настоящих богомолов (Mantidae). Известно 5 видов. Эндемик Азии, который отличается от близкого рода Hierodula более крупными размерами и уникальными мужскими гениталиями его представителей.

Описание 
Длина около 10 см. Крупные макроптерные богомолы, надкрылья покрывают брюшко полностью (у самцов тегмины выходят за пределы брюшка). Голова треугольная, шире высоты, с большими округлыми глазами. Антенны нитевидные. Переднеспинка длинная, с гладкой дорсальной поверхностью, без выступов или боковых расширений. Вентральная доля тазиков затемнена. Тёмные или чёрные пятна у основания 2-го, 10-го и 15-го шипиков передних бёдер. Все сегменты передних лапок чёрные спереди. Пекредние бёдра с 4 дисковидными шипами, 15 передневентральными шипами и 4 задневентральными шипами. Передние голени с 13—14 (редко 15) антеровентральными шипами и 10 задневентральных шипов.

Виды 
 Titanodula attenboroughi 
 Titanodula formosana 
 Titanodula fruhstorferi 
 Titanodula grandis 
 Titanodula menglaensis

Примечания 

Настоящие богомолы
Насекомые Азии